Sambhaji of Shambhaji kan verwijzen naar:
Sambhaji (chhatrapati) (1657 - 1689), chhatrapati van het Maratharijk in het westen van India tussen 1680 en 1689;
Sambhaji I van Kolhapur (1698 - 1760), radja van Kolhapur tussen 1714 en 1760;
Sambhaji II van Kolhapur (1801 - 1821), radja van Kolhapur tussen 1813 en 1821.